Penge steht für

 Penge (London), ein Stadtteil des Londoner Bezirks Bromley
 Penge (Einheit), ein dänisches Flächenmaß